Reutte beschreibt:

eine österreichische Marktgemeinde, siehe Reutte  
einen politischen Bezirk des österreichischen Bundeslandes Tirol, siehe Bezirk Reutte
den österreichisch-deutschen Maler, siehe Ludwig Schmid-Reutte

Siehe auch:

Reute
Reuthe